Laenas ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Popillius Laenas, römischer Politiker, Konsul 172 und 158 v. Chr.
 Gaius Popilius Laenas, römischer Militärtribun, Mörder von Cicero

 Publius Popillius Laenas, römischer Politiker, Konsul 132 v. Chr.
 Sergius Octavius Laenas Pontianus, römischer Politiker, Konsul 131